Chris Peeters (muzikant)
 Chris Peeters (bedrijfsleider)

Zie ook
 Kris Peeters (doorverwijspagina)